Фэруэтер, Фэ́руэдер () — это фамилия.

Известные носители:

  (1927–1993) — британский джазовый музыкант.
  (род. 1948) — уэльский гитарист, автор песен и вокалист.
  (род. 1960) — американский гитарист.
  (род. 1961) — английский футболист.
  (род. 1975) — белизский теле-продюсер.
  (род. 1946) — британский джазист и телеведущий.
  (1913—1983) — австралийский футболист.
  (н/д) — канадский архитектор.
  (н/д) — британский бальный танцор.
  (1923–2008) — канадский юрист и политик.
  (1891–1974) — австралийский художник.
  (1878–1948) — канадский юрист и политик.
 Фэруэтер, Жаклин (1967—2014) — австралийский триатлет и бегун на длинные дистанции.
  (род. 1975) — австралийский стрелок из лука.
  (н/д) — папуа-ново-гвинейский политик.
  (род. 1936) — британский политик.
 Фэруэтер, Саймон (род. 1969) — австралийский стрелок из лука.
  (род. 1977) — канадский музыкант.

Примечания